Carl Kleman kan avse:
Carl Kleman (sjömilitär) (1820-1872)
Carl Kleman (ingenjör) (1887-1975)